Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1980 à Talcahuano, au Chili.

L'Espagne remporte à cette occasion sa neuvième couronne mondiale.

Participants 
Les seize sélections sont réparties dans quatre groupes

Première phase

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Places 1 à 8 

|}

Places 9 à 16 

|}

Références 
 
 

1980
Rink hockey
Rink hockey 1980
1980 au Chili
Sport en octobre 1980